Ricardo Villa puede hacer referencia a:

 Ricardo Villa (1873-1935), músico y director de orquesta español; 
 Ricardo Julio Villa (1952), futbolista argentino;